Millan – frazione di Bressanone
 San Millán – comune spagnolo situato nella comunità autonoma dei Paesi Baschi
 4168 Millan – asteroide della fascia principale

Persone

Millán
 Andrea Millán – schermitrice messicana
 César Millán – personaggio televisivo, scrittore ed educatore di cani messicano naturalizzato statunitense
 José Millán-Astray – militare e politico spagnolo
 Natalia Millán – attrice, ballerina e cantante spagnola
 Oria di San Millán – religiosa spagnola
 Vania Millán – modella spagnola

Pagine correlate 
McMillan
Milan (disambigua)